Abaúj-Hegyközi kommun (ungerska: Abaúj-Hegyközi kistérség) är en kommun i regionen Észak-Magyarország i provinsen Borsod-Abaúj-Zemplén. Huvudorten i kommunen är Gönc.

Orter i Abaúj-Hegyközi kommun